Влади́мир Ани́симович Колыха́лов (Колыхалов-старший) — русский, сибирский писатель, журналист. Член Союза писателей СССР, России. Основные жанры творчества — проза и очерки.

Биография 
Родился в Томске в 1934 году, вместе с младшим братом воспитывался в детском доме на Васюгане в посёлке Усть-Чижапка. После окончания курсов Центральной комсомольской школы работал в газете, редактором в издательстве, писал очерки, рассказы. В творчестве в советское время прослеживалась линия соцреализма, идеологии пролетарской культуры, что было характерно для основной массы советских писателей XX века. Первая книга рассказов Владимира Колыхалова вышла в 1962 году.

В 1970-х (1978) был секретарём Томской писательской организации.

Владимир Колыхалов — автор многих известных книг, изданных в Советском Союзе и за рубежом: романа «Дикие побеги», 1965—1968 (удостоен литературной премии имени Н. Островского), повестей, рассказов, очерков: «В долине золотых ключей», «Ближний север», «Идти одному запрещаю» (1965), «Ночь, полная шорохов», «Сверчок», «Урманы Нарыма» и другие. Произведения В. А. Колыхалова издавались в Благовещенске, Хабаровске, Омске, Новосибирске, Москве. Роман «Дикие побеги» был переиздан в «Роман-газете». Многие из них переведены на английский, болгарский, венгерский и чешский языки.

О творчестве Владимира Анисимовича Колыхалова высоко отзывались Виктор Астафьев, Валентин Распутин, другие российские писатели.

Награды 
За выдающиеся литературные заслуги Владимир Колыхалов награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Произведения 
 В долине Золотых ключей (книга, Благовещенск, 1962)
 Ближний Север (книга, 1963)
 Идти одному запрещаю (повесть, 1965)
 Ночь, полная шорохов (повесть, 1966)
 Дикие побеги (роман, 1965—1968)
 Тающие облака (книга, 1987)
 Урманы Нарыма (1988)
 Крапивное семя (повесть)
 Июльские заморозки (повесть, 1980)
 В долине золотых ключей
 Ближний север
 Сверчок
 Урманы Нарыма
 Кудринская хроника (1984)
 Сухой гром
 В свои сани (2003)

Публикации о творчестве писателя 
 Колыхалов В. А. В литературу меня привело пережитое. // Писатели о себе (сборник). — Новосибирск, 1973
 Калёнова, Тамара. Томские писатели. — Томск, 1975
 Очерки русской литературы Сибири в 2 томах. — Новосибирск, 1982. Т.2
 Колыхалов Владимир Анисимович. // Яновский И. Русские писатели Сибири XX века. Материалы к словарю. — Новосибирск, 1997.

Примечания